Een conceptueel schema in het algemeen een schematische afbeelding van een verzameling ideeën. 

 In de cognitiewetenschap, de psychologie en de wetenschapsfilosofie is een conceptueel schema een mentale structuur van opvattingen of beelden van de wereld. Zie ook: mindmap

 In de informatica is een conceptueel schema, of hogere-orde datamodel of conceptueel datamodel]een afbeelding van concepten en hun relaties. Bijvoorbeeld een  conceptueel schema voor een karate studio bevat abstracties als student, riem, graden en toernooi. Een conceptueel schema wordt gebruikt in een eerste fase van een database ontwerp. Een volgende stap is de opzet van een logisch schema. Zie verder:  conceptueel datamodel  

 Bij onderzoek is een conceptueel schema een eerste model van de belangrijkste elementen, relaties en eigenschappen, bezien vanuit de onderzoeksdoelstelling. Bij een kwalitatieve onderzoek toont een conceptueel schema enige samenhang van de theoretische variabelen. 

Afbeelding